Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не могла змагатися після оголошення про вагітність в липні 2016 року.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Алізе Корне з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Катерина Бондаренко (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Осеан Доден (1 коло)  Сє Шувей (1 коло)  Каріна Віттгефт (кваліфікаційний матч)  Ірина Фалконі (1 коло)  Катерина Козлова (кваліфікаційний матч)  Франческа Ск'явоне (кваліфікаційний матч)  Саманта Кроуфорд (1 коло)''
}}

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
''' Катерина Бондаренко

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд 2017